Медисон се може односити на:
 Медисон (Алабама), град у Алабами
 Медисон (Висконсин), град у Висконсину
 Медисон (Илиноис), град у Илиноису
 Медисон (Јужна Дакота), град је у америчкој савезној држави Јужна Дакота
 Медисон (Њу Џерзи), град је у америчкој савезној држави Њу Џерзи
 Медисон (Њујорк), град је у америчкој савезној држави Њујорк
 Медисон (Џорџија), град је у америчкој савезној држави Џорџија
 Медисон (Арканзас), град је у америчкој савезној држави Арканзас
 Медисон (Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Вирџинија
 Медисон (Западна Вирџинија), град је у америчкој савезној држави Западна Вирџинија
 Медисон (Индијана), град је у америчкој савезној држави Индијана
 Медисон (Калифорнија), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Калифорнија
 Медисон (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Медисон (Мериленд), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мериленд
 Медисон (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Медисон (Минесота), град је у америчкој савезној држави Минесота
 Медисон (Мисисипи), град је у америчкој савезној држави Мисисипи
 Медисон (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури
 Медисон (Небраска), град је у америчкој савезној држави Небраска
 Медисон (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Медисон (Пенсилванија), град је у америчкој савезној држави Пенсилванија
 Медисон (Северна Каролина), град је у америчкој савезној држави Северна Каролина
 Медисон (Флорида), град је у америчкој савезној држави Флорида

 Џејмс Медисон